Desireless – cantante francese
Desireless – album di Eagle-Eye Cherry del 1997
Desireless (French Collection 2000) – album di Desireless del 2000